Păuliș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

* Păuliș (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Păuliș (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara